Skrót NTP ma dwa znaczenia:
 Network Time Protocol – internetowy protokół synchronizacji czasu
 National Toxicology Program (ang. Narodowy Program Toksykologiczny w USA) – projekt mający na celu gromadzenie informacji dot. toksyczności związków chemicznych